Admiralty Island ist der Name folgender Inseln:

 Admiralty Island, Insel im Alexander-Archipel, zu Alaska, Vereinigte Staaten
 Admiralty Island (Nunavut), Insel in der Victoria Strait, zu Nunavut, Kanada

Siehe auch:
 Admiralty Islands, Inselgruppe im Sankt-Lorenz-Strom, zu Ontario, Kanada
 Admiralitätsinseln, Inselgruppe im Bismarck-Archipel, zu Papua-Neuguinea  
 Admiralty Group, Inselgruppe nördlich der Lord-Howe-Insel, New South Wales, Australien